Dronino ist:

 ein Ort in der Oblast Rjasan, siehe Dronino (Rjasan)
 ein Meteorit, siehe Dronino (Meteorit)